Аспе (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Виналопо-Митха. Занимает площадь 70,9 км². Население — 20 360 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Aspe

Муниципалитеты Аликанте